Glajza ist der Familienname folgender Personen:

 Ondrej Glajza (* 1966), slowakischer Radrennfahrer
 Róbert Glajza (* 1971), slowakischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer